Kirton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Kirton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Kirton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Kirton in Lindsey – miasto w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)